Си́ммондс (, ) — английская фамилия. Известные носители:

 Симмондс, Карлос Лемос (1933—2003) — колумбийский государственный деятель, министр иностранных дел Колумбии (1981—1982).
 Симмондс, Кеннеди (род. 1936) — политический деятель, первый премьер-министр Сент-Китса и Невиса.
 Симмондс, Керри (род. 1989) — американская гребчиха, чемпионка летних Олимпийских игр 2016 года, двукратная чемпионка мира.
 Симмондс, Миллисент (род. 2003) — американская театральная и киноактриса.
 Симмондс, Ник (род. 1983) — американский легкоатлет.
 Симмондс, Уэйн (род. 1988) — профессиональный канадский хоккеист, нападающий.

См. также